

Sigle 
 European Southern Observatory – organizzazione astronomica internazionale
 External Security Organisation – servizi segreti ugandesi
 Ecological Services Outsourcing (ESO) 
 Educación Secundaria Obligatoria (ESO) – sistema di istruzione secondaria della Spagna

Codici 
 eso – codice ISO 639-3 della lingua dei segni estone

Altro 
 Eso – isola della Croazia
 Eso – singolo di Alejandro Sanz tratto dall'album discografico No Es Lo Mismo del 2004
 Eso – abbreviazione del Libro dell'Esodo
 The Elder Scrolls Online — videogioco MMORPG pubblicato da Bethesda Softworks